Безіменна — річка в Україні, у Красилівському районі Хмельницької області. Ліва притока Бужка, (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 12 км, площа басейну водозбору 34,7 км², найкоротша відстань між витоком і гирлом — 9,98 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,2. Формується багатьма безіменними струмками та 2 загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній стороні від села Чепелівки. Тече переважно на південний схід через Воскодавинцю і у селі Хотьківці впадає у річку Бужок, ліву притоку Південного Бугу.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Митинці.

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Красилівського району
Річки України без назви